Il singolare del torneo di tennis Abierto Mexicano Telcel 1998, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Jiří Novák che ha battuto in finale Xavier Malisse 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Félix Mantilla (secondo turno)
 Alberto Berasategui (primo turno)
 Gustavo Kuerten (primo turno)
 Francisco Clavet (semifinali)

 Dominik Hrbatý (secondo turno)
 Mariano Puerta (semifinali)
 Fernando Meligeni (secondo turno)
 Franco Squillari (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Abierto Mexicano Telcel 1998
ATP Tour 1998